Pavel Rosa (né le  à Most en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1995, il joue son premier match avec le HC Chemopetrol Litvínov dans l'Extraliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . Il a remporté la Coupe du président et la Coupe Memorial 1997 avec les Olympiques de Hull. Il passe ensuite professionnel en Amérique du Nord. Il débute dans la LNH avec les Kings en 1998-1999. Il ajoute à son palmarès la SM-liiga 2002 avec le Jokerit Helsinki. En 2008-2009, il joue à l'Avangard Omsk sur la première ligne d'attaque avec ses compatriotes Jaromír Jágr et Jakub Klepiš.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995 || HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1995-1996|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 61|| 46|| 70|| 116|| 39|| 18|| 14|| 22|| 36|| 25
|-
| 1996-1997|| Olympiques de Hull|| LHJMQ|| 68|| 63|| 89|| 152|| 56|| 14|| 18|| 13|| 31|| 16
|-
| 1997-1998|| Ice Dogs de Long Beach|| LIH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1997-1998|| Canadiens de Fredericton|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 29|| 4|| 12|| 16|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Ice Dogs de Long Beach||  LIH|| 31|| 17|| 13|| 30|| 28|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1999-2000|| Ice Dogs de Long Beach||  LIH|| 74|| 22|| 31|| 53|| 76|| 6|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 1999-2000|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 54|| 25|| 25|| 50|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 46|| 21|| 22|| 43|| 37|| 12|| 3|| 5|| 8|| 18
|-
| 2002-2003|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 61|| 28|| 35|| 63|| 20|| 3|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2002-2003|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Monarchs de Manchester||  LAH|| 77|| 39|| 49|| 88|| 32|| 6|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2003-2004|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 54|| 21|| 23|| 44|| 16|| 8|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2005-2006 || HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 35|| 8|| 12|| 20|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || Timrå IK|| Elitserien|| 10|| 5|| 1|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Avangard Omsk|| Superliga|| 54|| 23|| 17|| 40|| 14|| 11|| 5|| 5|| 10|| 10
|-
| 2007-2008|| Avangard Omsk|| Superliga|| 52|| 18|| 18|| 36|| 32|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 35|| 8|| 8|| 16|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Rögle BK|| Elitserien || 10|| 1|| 2|| 3|| 0|| 10|| 3|| 4|| 7|| 38
|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 45|| 19|| 32|| 51|| 10|| 10|| 3|| 3|| 6|| 18
|- 
| 2010-2011|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 11|| 6|| 11|| 17|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Kärpät Oulu || SM-liiga || 37|| 6|| 24|| 30|| 18|| 2|| 2|| 1|| 3|| 25
|-
| 2011-2012|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 35|| 16|| 23|| 39|| 6|| 8|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2012-2013|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 13|| 0|| 9|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HC Lugano || LNA || 9||2||9||11||2||4||1||2||3||2
|-
| 2013-2014|| HC Litvínov || Extraliga || 11|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Pelicans Lahti || Liiga || 20 || 6 || 4 || 10 || 6 || 8 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2014-2015|| Orli Znojmo || EBEL || 16|| 11|| 10|| 21|| 5|| -|| -|| -|| -|| -

En équipe nationale 

|1995||CE Jr.||5||8||3||11||0||
|-
|1996||CM Jr.||6||0||0||0||2||

Trophées et honneurs personnels 
Championnat d'Europe junior
 1995 : termine meilleur pointeur et meilleur buteur.
Ligue de hockey junior majeur du Québec
 1995-1996 : élu dans l'équipe des recrues ;
 1995-1996 : remporte le trophée Michel-Bergeron ;
 1996-1997 : élu dans la première équipe d'étoiles ;
 1996-1997 : remporte le trophée Jean-Béliveau ;
 1996-1997 : remporte la Plaque AutoPro.
Ligue canadienne de hockey
 1996-1997 : élu dans l'équipe d'étoiles.
LAH
 Saison 2003-2004 de la LAH : remporte le trophée John-B.-Sollenberger ;
 2003-2004 : élu dans la seconde équipe d'étoiles.

Notes et références

Voir aussi 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du HC Litvínov
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Timrå IK
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Rögle BK
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Joueur des Pelicans Lahti
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en juin 1977
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie